

Persone 
Sarah Walker – attrice australiana
Sarah Walker – cantante mezzosoprano britannica
Sarah Walker – scrittrice australiana
Sarah Walker – ciclista BMX neozelandese
Sarah Walker – giocatrice di badminton britannica

Personaggi immaginari 
Sarah Walker – personaggio della serie televisiva Chuck
Sarah Walker – personaggio della serie televisiva Brothers & Sisters - Segreti di famiglia